BZH peut faire référence à :
 BZH, une abréviation de Breizh, la Bretagne en breton ;
 .bzh, un domaine de premier niveau d'Internet pour la communauté bretonne.

BZH est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Abréviation
Code IATA des aéroports